Op de Australian Open 2004 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 19 januari tot en met 1 februari 2004.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhouders Martina Navrátilová en Leander Paes waren als vierde geplaatst – zij drongen wel door tot de finale, maar wisten hun titel niet te prolongeren. Het team Virginia Ruano Pascual en Mark Knowles was als eerste geplaatst – zij bereikten de kwartfinale.

Het ongeplaatste duo Jelena Bovina / Nenad Zimonjić won het toernooi. Ze versloegen de titelhouders in de finale in twee sets. Het was voor beiden hun eerste gemengddubbelspeltitel. Bovina heeft geen titels met andere partners; Zimonjić zou later nog drie gemengde dubbelspeltoernooien winnen.

De Belgische Els Callens speelde samen met Zuid-Afrikaan Robbie Koenig – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2004